В административном отношении Афганистан разделен на 34 провинции (вилаята). Во главе провинции стоит губернатор, назначаемый президентом.

Текущие губернаторы провинций Афганистана

Примечания

Ссылки 
 Afghanistan Online: Afghan Provincial Governors
 Who is who in Afghanistan?

Списки:Афганистан